Турлеке () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 101 км². Население — 929 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо